Lampaza puede referirse a:

 el nombre común de la planta Arctium lappa; 
 el nombre común de la planta Plantago lanceolata;
 el nombre común de la planta Rumex conglomeratus;
 el nombre común de la planta Rumex crispus;
 el nombre común de la planta '''''Heracleum sphondylium.